I Remember Me, album di Jennifer Hudson del 2011
I Remember Me, singolo di Jennifer Hudson del 2011